Mash, MASH может означать:
 Mash — российский новостной паблик.
  — социальная сеть от Yahoo.
  (M.A.S.H.) переводится как военный передвижной хирургический госпиталь.
 Роман Ричарда Хукера «МЭШ: Роман о трёх армейских докторах».
 Фильм «Военно-полевой госпиталь» (), снятый по мотивам романа в 1970 году.
 Сериал M*A*S*H, выходивший на канале CBS с 1972 по 1983 год.
  (Multi-stAge noise SHaping) — сигма-дельта модуляция.
 MASH-1 — алгоритм хеширования.
  — детская игра-предсказание, популярная среди американских девочек в 1980-е, название которой составлено из английских слов mansion (дом — астрологический термин), apartment (комната) и shack (хижина).

Примечания

См. также 
 МЭШ